Minakami steht für:

 Minakami (Gunma), eine japanische Stadt in der Präfektur Gunma
 Minakami (Berg), ein japanischer Berg bei Matsushiro

Minakami ist der Familienname folgender Personen:

 Minakami Taisei (1877–1951), japanischer Maler
 Minakami Takitarō (1887–1940), japanischer Schriftsteller
 Minakami Tsutomu, Pseudonym von Mizukami Tsutomu (1919–2004), japanischer Schriftsteller